«Одесса» — советский теплоход.

Судно построено в 1974 году в Великобритании для датской компании Nordline. Вскоре после постройки продано в СССР, где получило название «Одесса».

На борту судна имелись ресторан, бары, парикмахерская, спортзал, сауна, бассейн, музыкальный салон, кинотеатр, зимний сад, игровой центр, амбулатория.

Лайнер осуществлял престижные кругосветные туристические круизы и приносил значительный доход.

В 1995—2001 годах судно находилось под арестом за долги в порту Неаполя. Было выкуплено одесской компанией «Антарктика» и возвращено в Одессу. Однако планы по реконструкции судна не были реализованы, и в 2007 судно было отправлено в Аланг для разделки на металл.

Ссылки 
 Страница на сайте «Водный транспорт» 
 Страница на сайте «Морской флот СССР»
 M.S. Odessa 
 Судьба капитана 
 «Одесса» идет в Украину на буксире

Суда СССР
Круизные суда
Суда ЧМП